Vernon Schillinger est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par J. K. Simmons.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°92S110. Condamné le  pour agression au premier degré à 8 ans d'emprisonnement et libérable sur parole après 5 ans.

Personnalité 
Vernon Schillinger est à la tête de l'Aryan Brotherhood. Profondément raciste, sadique et violent, il est emprisonné pour coups et blessures aggravés sur un afro-américain qui vendait de la drogue à ses fils.

Il apparaît dès le premier épisode et transforme immédiatement Tobias Beecher en son esclave sexuel. Il lui fit subir beaucoup de sévices. Leurs rapports violents constituent l'une des principales trames de la série.

Evolution du personnage

Saison 1 
Schillinger fait partie des détenus du bloc "Emerald City". Après que Tobias Beecher ait été menacé de viol par son plus grand compagnon de cellule Simon Adebisi, Schillinger (qui avait l'air inoffensif) lui propose de le laisser entrer dans sa cellule. Beecher accepte naïvement l'offre, ignorant que Schillinger est aussi un violeur qui a l'intention de transformer Beecher en esclave sexuel. Par conséquent, Schillinger viole Beecher une fois la nuit tombée, et brûle une croix gammée sur sa fesse droite à l'aide d'un briquet et d'une tige. Schillinger soumet Beecher à une série de brutalités et d'humiliations, le forçant notamment à se produire en drag-queen pour un spectacle de talent en prison. Pour faire face au traumatisme constant, Beecher commence à utiliser des drogues, au grand dam de Schillinger.

Schillinger force Beecher à se vêtir d'un T-shirt portant un drapeau confédéré dans l'espoir qu'il sera tué par des détenus noirs. Cependant, après avoir pris un peu de PCP, Beecher perd la raison et jette une chaise sur une des fenêtres de la cellule de Schillinger, ce qui l'aveuglera temporairement à cause du débris de verre projeté dans son œil. Après quoi, le directeur d'unité Tim McManus transfère Schillinger à la population générale de la prison, puis menace Beecher une fois dans le gymnase. Ce dernier réagit violemment, passe à tabac Schillinger avec des poids d'haltères avant de l'immobiliser pour ensuite déféquer sur son visage devant les autres détenus. Schillinger se rend compte à quel point il est vulnérable et dit à McManus à quel point il veut être mis en liberté conditionnelle. McManus lui permet à contrecœur de retourner à Emerald City.

Tout au long de cette saison, Schillinger se méfie du chef de file des prisonniers musulmans, Kareem Saïd, en raison de sa capacité à influencer parfois les responsables de la prison. Il craint que Saïd puisse mobiliser les détenus noirs lors d'une prise de contrôle de la prison. Ces craintes se vérifient lorsqu'une émeute de prison éclate dans Em City, au cours de laquelle Schillinger est caché, permettant au motard Scott Ross de commander ses troupes aryennes. Au cours de l'émeute, Schillinger voit l'agente correctionnelle Diane Whittlesey assassiner Ross après que l'équipe d'assaut lui a fourni une arme à feu.

Saison 2 
Lorsque le doyen de l'école de droit, Alvah Case, enquête sur l'émeute, il offre à Schillinger une lettre de recommandation pour la libération conditionnelle. Malgré cela, Schillinger utilise sa connaissance du meurtre de Ross pour faire chanter Whittlesey. Après la réouverture d'Emerald City, Beecher commence à railler et menacer Schillinger dans le but de ruiner sa chance de libération conditionnelle. Schillinger se rend chez divers détenus et tente d'en engager un pour tuer Beecher, mais déclinent l'offre par crainte de Beecher, et se moquent tous de Schillinger d'être trop faible pour faire son sale boulot. Beecher apprend les actions de Schillinger et, avec l'aide de Whittlesey et McManus, fait annuler l'audience de libération conditionnelle de Schillinger et prolonge ainsi sa peine de dix ans pour conspiration de meurtre. Schillinger quitte définitivement Emerald City.

Dans la population générale, Schillinger est brutalement attaqué par des détenus noirs. Lui et un collègue aryen, Mark Mack, décident de tuer au hasard un détenu redouté afin de regagner le respect pour la Fraternité, ciblant le détenu russe et juif Alexanger Vogel. Le directeur Leo Glynn ne trouve aucun élément probant permettant d'attraper les Aryens qui ne seront pas poursuivis pour le meurtre. En conséquence, les Aryens sont de nouveau redoutés à Oz et Schillinger renouvelle son plan de revanche contre Beecher. Il emploie Chris Keller, un psychopathe bisexuel qui a déjà passé du temps avec lui dans une autre prison, afin de jouer un jeu d'esprit malade sur Beecher pour pouvoir le démolir. Au fur et à mesure que le plan avance, Beecher est informé du suicide apparent de sa femme, et Schillinger laisse entendre qu'il a organisé son meurtre.

Cyril O'Reilly, le frère intellectuellement handicapé du détenu irlandais Ryan O'Reilly, arrive à Oz et est mis dans le bloc cellulaire de Schillinger. Il promet à Cyril de l'emmener voir son frère à Emerald City, mais orchestre son viol collectif par les Aryens. Quand Ryan se rend compte de ce qui s'est passé, il ordonne à Cyril de l'agresser et de l'envoyer en cellule d'isolement, isolé mais en sécurité loin de Schillinger. Après sa libération, Cyril souffre de terribles flashbacks et de cauchemars à propos du viol collectif. Pendant ce temps, Keller séduit Beecher et le fait rechuter dans l'alcoolisme. Schillinger, Keller, et le gardien de prison allié à la Confrérie Aryenne, Karl Metzger, profitent pour tendre une embuscade à Beecher, révélant le plan de revanche de Schillinger qui finit par lui briser bras et jambes.

Saison 3 
Lorsque Augustus Hill témoigne contre Malcolm Coyle pour le meurtre d'une famille innocente, Saïd demande à Schillinger, parmi d'autres détenus, de l'aider à le protéger. Schillinger est d'accord parce qu'il est aussi un homme de famille et respecte le fait qu'un membre de la famille est mort en servant au Vietnam. Le garde Sean Murphy commence un tournoi de boxe à Emerald City, à laquelle James Robson accepte de concourir pour les Aryens. Schillinger raille Cyril à propos du viol collectif avant de se battre contre Robson, mais Ryan verse de l'hydrate de chloral dans l'eau de Robson, permettant ainsi à son frère de gagner le match. Les Aryens laissent Cyril tranquille.

Le fils de Schillinger, Andrew, arrive à Oz pour son rôle dans le lynchage d'un homme noir. Schillinger, contrarié qu'Andrew soit un héroïnomane, dit à la Confrérie d'ignorer son fils jusqu'à ce qu'il soit désintoxiqué. Ryan, Keller et Beecher conçoivent un plan pour monter le père et le fils l'un contre l'autre. Beecher se lie d'amitié avec Andrew alors qu'il l'aide à se débarrasser de la drogue, provoquant la colère de Schillinger. Quand il confronte son fils, Andrew rejette l'idéologie de son père. Sentant qu'Andrew l'a trahi, Schillinger prend des dispositions pour que son propre fils meure d'une overdose de drogue en isolement : le gardien Len Lopresti, sympathisant de la Confrérie, fournit secrètement à Andrew un paquet d'héroïne très puissant.

Beecher, après le conseil de Saïd, dit à Schillinger que la mort d'Andrew était une installation. Schillinger attaque Beecher, qui est maintenant protégé par les musulmans. Schillinger et Beecher se retrouvent tous les deux à l'hôpital à la suite de blessures par arme blanche. Quand Schillinger est libéré, il se rend compte qu' Adebisi complote quelque chose contre les détenus blancs. Il demande à tous les autres Blancs, y compris Beecher et Keller, de former un lien de solidarité - quoique temporaire et opportuniste - pour empêcher les Noirs de prendre en charge toute la prison. Alors qu'une autre émeute éclate, Glynn verrouille la prison.

Saison 4 
Lorsque le fils cadet de Schillinger, Hank, lui rend visite en prison, Schillinger le paie pour enlever les enfants de Beecher en guise de revanche pour ce qui est arrivé à Andrew. Schillinger paie alors le détenu Eli Zabitz pour faire croire à Beecher que Keller est le ravisseur, les retournant l'un contre l'autre. Il demande ensuite à Hank de couper la main du fils de Beecher pour l'expédier à Oz. Le père Ray Mukada demande à Schillinger d'épargner la fille de Beecher. Hank libère donc Holly et est arrêté par le FBI. Malgré l'inquiétude de Schillinger d'être dénoncé lors d'un interrogatoire, Hank est libéré des accusations de meurtre pour vice de procédure. À l'insu de Schillinger, Beecher engage les Italiens pour assassiner Hank.

La femme de Hank, Carrie, informe Schillinger qu'il va devenir grand-père. Le révérend Jeremiah Cloutier aide Schillinger à abandonner son passé criminel et à se concentrer sur la naissance de son petit-fils. Schillinger demande alors à Sœur Peter Marie de participer aux séances d'interaction, à la grande surprise de Beecher. Au cours de la session, cependant, Schillinger est amené au bureau de Glynn et apprend que le corps de Hank a été trouvé dans le Massachusetts. Persuadé que Beecher est derrière la mort de son fils, il décide de ne pas mener de représailles quand il voit que Keller a avoué être le commanditaire de l'assassinat de Hank. Un proxénète noir, Curtis Bennett, détenu à Oz, dit à Schillinger que Hank lui a permis de soutirer Carrie, dont les clients comprenaient des hommes noirs. Furieux, Schillinger oblige Carrie à passer un test de paternité.

Mukada soupçonne Schillinger d'être le père de la fausse couche de Shirley Bellinger mais il le nie tout en admettant être attiré par Bellinger. Avant que Jenkins soit jugé pour meurtre après avoir tenté de supprimer Said, Schillinger lui envoie une lettre troublante qui le pousse à se suicider. Schillinger prévient également Cloutier de ne plus jamais traverser la Fraternité, mais le laisse partir sain et sauf. Saïd attaque et bat sauvagement Robson à cause d'une provocation par rapport au meurtre de Leroy Tidd, récemment converti à l'islam. Schillinger accepte une trêve entre les musulmans et son gang. Il envoie tout de même les Aryens et les Bikers saboter les chances de libération conditionnelle de Beecher, conduisant à un avertissement de Saïd. Lorsque la libération conditionnelle de Beecher est refusée, Schillinger et Robson viennent le bizuter, mais Saïd surgit, les poignarde et les tue presque tous les deux.

Saison 5 
Carrie prouve que son bébé appartient à Hank, mais elle est tuée dans un accident d'autobus sur le chemin de Oz. Le bébé survit et est envoyé chez les parents de Carrie au Montana. Soeur Pete évite une guerre aryano-musulmane en organisant des séances de médiation entre Beecher, Saïd et Schillinger. Cependant, les Aryens déclarent la guerre aux Italiens quand Schillinger apprend leur rôle dans la mort de Hank. Pendant les sessions, Schillinger nie avoir violé d'autres prisonniers, suscitant une crise de colère chez Beecher. Vernon offre à Tobias un travail de livraison de courrier qui le permettra de voir Keller (qui lui est incarcéré au couloir de la mort) à condition qu'il laisse Adam Guenzel à la merci des Aryens dans l'unité B. Beecher accepte l'offre et Guenzel sera directement battu et violé après son transfert.

Pendant ce temps, Robson doit remplacer son tissu gingival. Schillinger suggère à Robson de voir le Dr Faraj, le dentiste de la prison. En représailles des insultes racistes de Robson, Faraj remplace le tissu de Robson par celui d'un homme noir. Lorsque la rumeur se répand, les dirigeants aryens de l'extérieur donnent l'ordre à un Schillinger réticent de renvoyer Robson hors de la Confrérie. Beecher, se sentant plein de remords à propos de ce qui est arrivé à Guenzel, tente d'amener Sœur Pete à lui parler. Mais il sera ensuite tué après que Schillinger l'ait convaincu de s'échapper. Beecher témoigne contre Schillinger, qui est déplacé en isolement. Avant que cela n'arrive, Schillinger charge Wolfgang Cutler, un futur membre aryen, de tuer un détenu noir. Cutler cible Saïd, mais est attaqué et presque tué par le détenu noir Omar White.

Saison 6 
Schillinger est libéré d'isolement, à condition qu'il ne viole plus de détenus. Franklin Winthrop, propose de tuer le père de Beecher si cet acte peut l'intégrer dans la Fraternitré, ce que Schillinger approuve si Winthrop lui donne une dernière fellation. Winthrop tue le père de Beecher après avoir payé les gardes pour l'enfermer dans un couloir. Pendant ce temps, un ami de la famille de Schillinger, le maire Wilson Loewen, est jugé pour avoir aidé le Ku Klux Klan à assassiner deux jeunes filles noires en 1963. Le procès mène à une émeute raciale à grande échelle dans la ville, qui se propage à Oz. Lorsque le verrouillage est terminé, Loewen est envoyé à Oz et mis dans l'unité J avec Beecher.

Quand Beecher sauve Loewen d'un étouffement, Schillinger est si reconnaissant qu'il accepte de ne pas interférer avec la libération conditionnelle de Beecher. Lorsque Keller intervient dans la libération conditionnelle de Beecher et le fait renvoyer à Oz, Schillinger décide d'appeler à une trêve avec Keller. Bien que Beecher ait sauvé l'idole de Schillinger, la trêve est finalement défaite quand Loewen exprime son regret d'avoir soutenu Schillinger, ayant appris sa vendetta contre Beecher. De plus, Loewen dit à Schillinger qu'il ne l'a jamais vraiment admiré. Dégoûté, Schillinger se retourne contre Loewen et le fait tuer par Billy Brandt.

Le père de Ryan et Cyril, Seamus O'Reilly, est envoyé à Oz pour meurtre. Seamus demande la protection de Schillinger mais refuse à cause de sa rivalité de longue date avec les deux frères. Puis il essaye d'assassiner Jahfree Neema, mais est à la place poignardé avec son propre couteau et mis à l'hôpital de la prison, tandis que Jahfree est envoyé à l'isolement. Dans une tentative désespérée de reconquérir l'amour de Beecher, Keller change de couteau pendant la production en prison de Macbeth, dans laquelle Schillinger et Beecher ont été projetés. Beecher le poignarde involontairement dans la scène culminante de la pièce. Le nouveau gardien Martin Querns et la consœur Pete concluent que la mort de Schillinger était un accident.

En raison de la mort de Schillinger et d'autres lieutenants aryens, la Fraternité est réduite à devoir trier dans la salle du courrier. Tous sont anéantis quand une cargaison d'anthrax est livrée par Keller à Oz dans la finale de la série.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Méchant de fiction
Meurtrier de fiction
Nazi de fiction
Violeur de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997